César Cuíca é um músico, percussionista e cuiqueiro de música popular brasileira.

Discografia 
”O samba é a nossa paixão”
”Grupo Nosso Canto”
”Festival 20 Anos do Projeto Seis e Meia”

Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro